Hiroshi Hara (arquitecte), arquitecte japonès (1936-)
 Hiroshi Hara (botànic), botànic japonès (1911-1986)
 Hiroshi Hara (compositor), compositor japonès (1933-2002)